Municipio de McPherson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McPherson (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de McPherson (condado de Sherman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sherman.
 Municipio de McPherson (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.